Média
 Richie Rich, a Harvey Comics képregényhőse, első megjelenése: 1953
 Richie Rich, a Hanna-Barbera rajzfilmsorozata, 1980
 The Richie Rich/Scooby-Doo Show and Scrappy Too!
 The Pac-Man/Little Rascals/Richie Rich Show
 Richie Rich – Rosszcsont beforr, a képregény élőszereplős feldolgozása Macaulay Culkin főszereplésével, 1994
 Richie Rich, a Harvey Entertainment, a Film Roman és a Universal Studios rajzfilmsorozata, 1996
 Richie Rich 2 – A rosszcsont karácsonya , az 1994-es film folytatása, 1998
 Richie Rich, a Netflix élőszereplős feldolgozása, 2015
Személyek
 The Real Richie Rich, amerikai rapper és producer
 Richie Rich, amerikai divattervező
 Richie Rich, amerikai rapper
 DJ Richie Rich, amerikai DJ
 Richie Hawtin, azaz Richie Rich, kanadai DJ